Тит (Titus) е име на:

 Малко мъжко име в Древен Рим
 Тит Ливий, римски историк
 Тит Петроний, древноримски автор
 Тит Лукреций Кар, древноримски поет и философ
 Тит Таций (+ 748 пр.н.е.), сабински цар
 Тит Лабиен, офицер на Гай Юлий Цезар
 Тит Лабиен (историк), по времето на Октавиан Август
 Тит Флавий Веспасиан, Веспасиан, римски император
 Тит Флавий Веспасиан, Тит, римски император
 Юлия Флавия Тити, дъщеря на император Тит
 Тит Елий Адриан Антонин Август Пий, пълното име на император Антонин Пий
 Тит Флавий Домициан, Домициан, римски император
 Тит Флавий Цезар, единственият син на Домициан
 Свети Тит Флавий Клеменс (консул 95 г.), племенник на император Веспасиан
 Тит Лукреций Триципитин, баща на консула от 509 и 508 пр.н.е. Луций Тарквиний Колатин
 Тит Лукреций Триципитин, консул 508 и 504 пр.н.е.
 Тит Херминий, консул 506 и 493 пр.н.е.
 Тит Ларций Флав, римски консул 501 и 498 пр.н.е., първият диктатор на Римската република 498 пр.н.е.
 Тит Ебуций Хелва, консул 499 пр.н.е.
 Тит Менений Ланат, консул 477 пр.н.е.
 Тит Менений Агрипа Ланат (консул 452 пр.н.е.)
 Тит Квинкций Цинцинат Капитолин, римски политици
 Тит Квинкций Капитолин Барбат, римски политици
 Тит Квинкций Фламинин, римски политици
 Тит Квинкций Криспин, римски политици
 Тит Квинкций Пен, римски политици
 Тит Хений Север, римски политици
 Тит Флавий Сабин, римски политици
 Тит Секстий Африкан, римски политици
 Тит Секстий Магий Латеран, римски политици
 Тит Авидий Квиет, римски политици
 Тит Аврелий Фулв, римски политици
 Тит Аний Луск, римски политици
 Тит Антоний Меренда, децемвир 450 и 449 пр.н.е.
 Тит Геганий Мацерин, консул 492 пр.н.е.
 Тит Манлий Империоз Торкват, консул 347, 344 и 340 пр.н.е.
 Тит Статилий Тавър, римски политици
 Тит Манлий Торкват, римски политици
 Тит Помпоний Атик, баща на Помпония Цецилия Атика, близък приятел на Цицерон
 Тит Дидий, народен трибун 143 пр.н.е.; баща на консула от 98 пр.н.е.
 Тит Бетуций Бар, оратор от Аскулум в Пиценум през 99 пр.н.е.
 Тит Дидий, консул 98 пр.н.е.
 Тит Олий, баща на Попея Сабина, втората съпруга на император Нерон
 Тит Куртилий Манциа, суфектконсул 55 г.
 Тит Турпилий Силан († 108 пр.н.е.), командир във Вага на римски гарнизон, Югуртинска война
 Тит Турпилий Декстер, суфектконсул 81 г.
 Тит Юлий Максим Манлиан Брокх Сервилиан Авъл Квадроний Луций Сервилий Вация Касий, суфектконсул 112 г.
 Тит Витразий Полион (консул 137 г.), суфектконсул 137 г.
 Тит Витразий Полион, суфектконсул 151 г., консул 176 г., син на суфектконсула от 137 г.
 Тит Фунданий Витразий Полион, екзекутиран 182 г.; син на суфектконсула от 151 г.
 Тит Маций Плавт (254-184 пр.н.е.), римски поет

Вижте също 
 Титии
 Тито

Мъжки имена